T’ai-chou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taizhou (häradshuvudort i Kina), Jiangsu, 
 Linhai (ort), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar